Wielimir — staropolskie imię męskie, zrekonstruowane na podstawie nazwy wsi Wielmoża oraz  Wielmierzowice, dawniej Wieledróż, złożone z członów Wiele- ("chcieć, kazać, radzić") i -mir ("pokój, spokój, dobro").

Wielimir imieniny obchodzi 28 października.

Przypisy 

Męskie imiona słowiańskie